208-й пехотный Лорийский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. Старшинство — 12 июля 1887 года. Полковой праздник — 17 октября, день преподобного мученика Андрея Критского. Дислокация — с. Хасавюрт.

История 
Полк сформирован 12 июля 1887 года на Кавказе, под названием 2-й Кавказской туземной резервной кадровой дружины, укомплектованной исключительно туземным населением Закавказского края христианского вероисповедания, дружина эта была включена в состав Кавказских казачьих войск.

20 сентября 1889 года дружина была назначена в регулярные войска и переформирована в двухбатальонный Делижанский резервный кадровый полк, названный 25 марта 1891 года Лорийским резервным кадровым полком.

17 ноября 1891 года полку пожаловано простое знамя.

24 октября 1894 года полк был переформирован и назван Лорийским резервным пехотным полком. 26 мая 1899 года к наименованию полка присоединен № 264.

30 декабря 1908 года полк, с присоединением пяти рот 4-го Варшавского и трёх рот 1-го, 2-го и 3-го Ковенских крепостных пехотных полков, переформирован в четыре батальона и назван 264-м пехотным Лорийским полком. 20 февраля 1910 года № полка был изменён на 208.

Командиры полка 
 07.06.1893 — 07.04.1898 — полковник Берхман, Георгий Эдуардович
 07.04.1898 — 19.01.1901 — полковник Арцышевский, Болеслав Феликсович
 16.04.1901 — 23.06.1904 — полковник Каньшин, Модест Дмитриевич
 20.08.1904 — 12.07.1907 — полковник Нестеровский, Василий Васильевич
 12.07.1907 — 27.10.1908 — полковник Островский, Иосиф Альбертович
 28.10.1908 — 24.01.1911 — полковник Сайчук, Афанасий Семёнович
 24.01.1911 — 28.02.1915 — полковник Краснопевцев, Александр Васильевич
 21.03.1915 — 07.05.1915 — полковник Тетруев, Василий Гаврилович
 15.05.1915 — 12.04.1917 — полковник Александрович, Владимир Осипович
 14.04.1917 — xx.xx.xxxx — полковник Васьков, Фёдор Фёдорович

Известные люди, служившие в полку 
 Апанасенко, Иосиф Родионович — советский военачальник, почетный гражданин Ставрополя
 Пурцеладзе, Георгий Михайлович — генерал-майор, герой Первой мировой войны

Примечания

Литература 
 
 Казин В. Х. «Казачьи войска. Справочная книжка императорской Главной квартиры». Под редакцией В. К. Шенка. СПб., 1912

 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1887 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году
Появились в 1887 году в России